Julian Solo est un personnage du manga Saint Seiya.

Il a 16 ans, est né le , mesure 1,77 m et pèse 59 kg. Son groupe sanguin est O.

Julian est l’héritier de la très riche famille Solo, puissante famille spécialisée dans le commerce maritime dans le manga et dans la recherche océanographique dans la série d’animation. C’est lui qui dirige les affaires familiales depuis le décès récent de son père. Il est très ambitieux et projette de dominer le monde en dominant les mers, mais ses ambitions restent du domaine de l’entreprise.

Lors de la fête d’anniversaire de ses 16 ans, il rencontre Saori Kido pour la première fois, mais affirme avoir toujours été attiré par elle et la demande en mariage. Le refus de la jeune fille le stupéfie. C’est à ce moment qu’il découvre sa véritable identité de Poséidon, qui lui est révélée par Thétis et il prend alors le contrôle du Sanctuaire sous-marin.

Julian Solo paraît agir assez peu au début, sinon, dans la série d’animation seulement, pour prendre le contrôle de Hilda de Polaris. Il laisse Kanon, un de ses Marinas, agir en son nom, ignorant que l’esprit de Poséidon n’est pas encore réveillé en lui. Il projette de provoquer un nouveau déluge pour noyer une humanité qu’il juge irrémédiablement corrompue, et enlève Saori Kido. Devant le second refus de sa demande en mariage, il l’enferme dans le pilier central de son empire, faisant d’une pierre deux coups : il élimine une ennemie tout en renforçant son pilier par un sacrifice humain.

Julian Solo doit affronter les Chevaliers de Bronze. En tant que divinité incarnée, il a la faculté de renvoyer les attaques qu’on lui porte. Seule l’alliance de tous les Chevaliers présents réussit à lui porter un coup qui ne lui fait qu’une égratignure, mais qui réveille par la même occasion toute la puissance de Poséidon.

La divinité éveillée, et ce malgré la destruction imminente de son empire, reste assez difficile à terrasser. Seule Saori Kido réussit à en venir à bout en enfermant l’esprit de Poséidon dans l’urne dont il avait été sorti. Julian Solo retourne à une vie normale, en ayant tout oublié des évènements, et choisit de se consacrer aux plus malheureux en parcourant le monde avec Sorrento (dans le manga). Il redevient quelques instants l’incarnation de Poséidon dans la partie Hadès, le temps d’envoyer les armures d’or aux chevaliers de Bronze en difficulté à Elysion face à Thanatos.

Il est doublé par Serge Bourrier dans la version française et par Keiichi Nanba dans la version originale. La voix du dieu Poséidon (lors de ses conversations avec Kanon et Hilda de Polaris) est en version originale celle de Osamu Saka et en version française, celle de Marc François pour l’épisode 74, de Serge Bourrier pour l’épisode 112 et d'Henri Djanik pour le reste de la série.

Divinité de Saint Seiya

en:List of Saint Seiya antagonists#The Marine Realm
ja:海闘士#ポセイドン
pt:Anexo:Lista de personagens de Os Cavaleiros do Zodíaco#Marinas